Mapa steht für: 
 Mapa, ein niedersächsisches Unternehmen der Kautschukindustrie
 Mapa (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie 
 Mapa, eine Chemikalie zur Herstellung von Amphetaminen (2-Phenyl-3-on-Butansäuremethylesther) 

Mapa ist der Familienname folgender Personen:
 Alec Mapa (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Placido Mapa (1901–1967), philippinischer Politiker und Unternehmer

MAPA steht für: 
 Mexican American Political Association
 Most Affected People and Areas

Abkürzung